Кра́сная Заря́ — посёлок сельского типа в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Расположен в 30 км к юго-западу от Вышнего Волочка. Из пруда в центре посёлка вытекает речка (ручей) Яконовка (Тевелёвский или Цивилевский ручей), приток реки Цны.

История 
В 1859 году в списке населенных мест Тверской губернии значится владельческое село Яконово, 27 дворов, 224 жителя. 

В 1859 году в селе Яконово была построена деревянная Воскресенская кладбищенская церковь, в 1863 году построена каменная Покровская церковь, метрические книги с 1780 года.

Во второй половине XIX — начале XX века село было центром прихода Кузнецовской волости Вышневолоцкого уезда. По данным 1886 года в селе 35 дворов, 223 жителя. В это время здесь волостное правление Кузнецовской волости, земское училище (открыто в 1882 году), 3 мелочных лавки, близ села стекольный завод и при нём харчевая лавка. Жители села занимались промыслами: рабочие на заводе, ткачи, кузнецы, торговля.

В 1930-е годы от станции Баталино до стеклозавода построена узкоколейная железная дорога (19,5 км). В это же время завод получил название «Красная Заря». Он специализировался на выпуске водочных бутылок (клеймо — «СЯЗ»). В годы Великой Отечественной войны стеклозавод выпускал флаконы для стеклянных противопехотных мин ПМД-6Ф.

В 1940 году село Яконово — центр одноимённого сельсовета Вышневолоцкого района Калининской области, рядом посёлок Яконово (посёлок стеклозавода «Красная Заря»).

Позднее посёлок и село объединены в посёлок сельского типа Красная Заря. Имя села осталось в названиях: совхоз «Яконовский», Яконовская средняя школа.

В 1997 году в посёлке 266 хозяйств, 584 жителей.

До 2019 года посёлок входил в состав Лужниковского сельского поселения, с 2019 года — в составе Вышневолоцкого городского округа.

Население

Достопримечательности 
 Колокольня церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Яконово (1863 г.).
 руины стекольного завода «Красная Заря» (XIX—XX в.)

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Православные Храмы Тверской Земли
 

Населённые пункты Вышневолоцкого района